Die BGL Ligue 2018/19 war die 105. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Spielklasse im Fußball der Männer.
Sie begann am 5. August 2018 und endete planmäßig mit dem letzten Spieltag am 19. Mai 2019.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2018/19 kamen zu den Vereinen, die in der vorherigen Saison die Plätze 1 bis 11 belegt hatten, die beiden direkten Aufsteiger aus der Ehrenpromotion sowie der Sieger des Barragespiels zwischen dem Dritten der Ehrenpromotion und dem 12. der BGL Ligue der Saison 2017/18 hinzu. Als Meister der Ehrenpromotion kehrte Etzella Ettelbrück nach zweijähriger Abstinenz wieder in die BGL Ligue zurück. Vizemeister US Rümelingen schaffte den unmittelbaren Wiederaufstieg. Victoria Rosport setzte sich im Barragespiel gegen den 3. der Ehrenpromotion UN Käerjéng 97 durch und schaffte somit den Klassenerhalt.

Vor Saisonbeginn 

Vor Saisonbeginn standen 118 Neuzugängen 121 Spielerabgänge gegenüber. Zwei der spektakulärsten Transfers tätigte Meister F91 Düdelingen mit der Verpflichtung des serbischen Nationalspielers Milan Biševac vom französischen Erstligaabsteiger FC Metz sowie des ehemaligen Dortmunders Marc-André Kruska.

Die Teams aus Differdingen, Bad Mondorf, Rosport und Strassen gingen mit neuen Trainern in die Saison.

Statistiken

Tabellenverlauf

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation

Stadien und Zuschauer

Torschützenliste 

Stand: Saisonschluss

Trainerwechsel 

Stand: 11. Mai 2019

Höchstwerte der Saison 
Höchster Heimsieg:
 7:0 (CS Fola Esch gegen US Rümelingen am 20. Spieltag)
Höchster Auswärtssieg:
 9:2 (F91 Düdelingen bei US Rümelingen am 10. Spieltag)
Die meisten Tore:
 32 am 9. Spieltag
Die wenigsten Tore:
 13 am 12. Spieltag
Torreichste Spiele:
 11 Tore:
 US Rümelingen – F91 Düdelingen (2:9 am 10. Spieltag)
 8 Tore:
 US Rümelingen – Etzella Ettelbrück (3:5 am 15. Spieltag)
 F91 Düdelingen – FC RM Hamm Benfica (5:3 am 26. Spieltag)
 7 Tore:
 US Hostert – FC UNA Strassen (1:6 am 1. Spieltag)
 FC Progrès Niederkorn – Etzella Ettelbrück (4:3 am 2. Spieltag)
 F91 Düdelingen – Union Titus Petingen (6:1 am 7. Spieltag)
 US Mondorf – US Rümelingen (4:3 am 9. Spieltag)
 CS Fola Esch – US Rümelingen (7:0 am 20. Spieltag)
 US Hostert – F91 Düdelingen (3:4 am 25. Spieltag)
 CS Fola Esch – Jeunesse Esch (2:5 am 26. Spieltag)
 FC UNA Strassen – US Hostert (3:4 am 26. Spieltag)
Torreichste unentschiedene Spiele:
 FC Progrès Niederkorn – FC Victoria Rosport (3:3 am 15. Spieltag)
 RFC Union Luxemburg – FC Differdingen 03 (3:3 am 17. Spieltag)
Höchste Zuschauerzahl in einem Spiel:
 FC Progrès Niederkorn – FC Differdingen 03 (2.350 Zuschauer, 6. Spieltag)
Niedrigste Zuschauerzahl in einem Spiel:
 US Rümelingen – US Hostert (107 Zuschauer, 17. Spieltag)
Jüngster eingesetzter Spieler:
 Issa Bah (FC RM Hamm Benfica), 16 Jahre und 73 Tage
Ältester eingesetzter Spieler:
 Ronny Souto (FC RM Hamm Benfica), 40 Jahre und 151 Tage

Die Meistermannschaft von F91 Düdelingen

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19